hrabstwo McDowell (ang. McDowell County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo McDowell (ang. McDowell County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia